PSH má více významů:

 Peneři strýčka Homeboye – česká rapová hudební skupina
 Polytematický strukturovaný heslář